TAP2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 686 амінокислот, а молекулярна маса — 75 664.

Задіяний у таких біологічних процесах, як адаптивний імунітет, імунітет, взаємодія хазяїн-вірус, транспорт, транспорт білків, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у мембрані, ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки